Gerst ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Gerst (* 1976), deutscher Geophysiker und Astronaut
 Clara Gerst (* 1987), deutsche Film-, Fernseh- und Theaterschauspielerin
 Friedrich Gerst (1805–1867), deutscher römisch-katholischer Priester
 Gustav Gerst (1871–1948), deutscher Kaufmann, Gesellschafter Kaufhaus H.& C. Tietz Frankfurt
 Johann Gerst (1850–1890), österreichischer Astronom
 Johann Karl Jakob Gerst (1792–1854), deutscher Theatermaler
 Marianne Bechhaus-Gerst (* 1958), deutsche Ethnologin und Afrikanistin
 Sam Gerst (* 2000), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher
 Thomas Gerst (* 1957), deutscher Sozialhistoriker und Redakteur
 Ulrike Gerst (* 1953), deutsche Malerin
 Walter Samuel Gerst (1923–1998), deutsch-amerikanischer Politikwissenschaftler, siehe Walter S. G. Kohn
 Wilhelm Karl Gerst (1887–1968), deutscher Journalist

Siehe auch: Gerstl